Río Claro-Mayaro es una corporación regional de Trinidad y Tobago.

Demografía 

La superficie de esta división administrativa abarca una extensión de territorio de unos 852,81 kilómetros cuadrados. La población de esta corporación regional se encuentra compuesta por un total de 33.480 personas (según las cifras que arrojaron el censo llevado a cabo en el año 2002). Mientras que su densidad poblacional es de unos cuarenta habitantes por cada kilómetro cuadrado aproximadamente.

Áreas 

 Biche/Charuma
 Cocal/Mafeking
 Ecclesville
 Mayaro/Guayaguayare
 Río Claro North
 Río Claro South

Referencias 

Local Government Corporations

Regiones corporativas de Trinidad y Tobago
Río Claro (Trinidad y Tobago)